Madonna může označovat:
 Madonna – americká zpěvačka a herečka
 Madonna (album) – hudební album zpěvačky Madonny
 Madonna di Campiglio – italské horské turistické středisko
 Madona – zobrazení Panny Marie
 Madonna Benois – renesanční obraz Leonarda da Vinci
 Madonna dei Palafrenieri – barokní obraz od Caravaggia
 Madonna del Magnificat – renesanční obraz Sandra Botticelliho
 Madonna Litta – renesanční obraz od Leonarda da Vinci
 Madonna (jméno)
 Madonna Buderová – americká jeptiška a triatlonistka
 Madonna Felice – Felice della Rovere, dcera papeže Julia II.

Externí odkazy